Kabinett Holland steht für folgende Regierungen Neuseelands:

 Kabinett Holland I
 Kabinett Holland II